Rantau Alai (Batang Masumai), een plaats in Indonesië
Rantau Alai (Rantau Alai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing